Antonio José Lemos Guzmán (Popayán, 1901-Bogotá, 1967) fue un político, médico y catedrático colombiano. Miembro del Partido Liberal, ocupó varios cargos públicos, entre ellos diputado y gobernador del Cauca; tres veces congresista y Alcalde de Popayán, fue también un destacado académico, fue Rector de la Universidad del Cauca, fundador de la facultad de ingeniería industrial de dicha universidad y creador de la Escuela de artes y oficios que fue precursora del SENA, también fue el padre del Ministro de gobierno y comunicaciones colombiano Carlos Lemos Simmonds.

Referencias 
 https://www.genealogiasdecolombia.co/familia/Individuo.aspx?r=Antonio-Jos%C3%A9-Lemos-Guzm%C3%A1n_0414471468471467463

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6544721

 http://simco.museoscolombianos.gov.co/Home/Museo?personaJuridicaId=270

Bibliografía 

 Medellín, Jorge Alejandro - Medellín Becerra, Jorge Alejandro - Fajardo Rivera, Diana: Mi tierra: el diccionario de Colombia. Grupo Editorial Norma (2005).

Nacidos en 1901
Fallecidos en 1967
Políticos del Partido Liberal Colombiano
Nacidos en Popayán
Hombres